Ân Sơn, een xã in district Hoài Ân, Bình Định, Vietnam.
 An Sơn, (doorverwijspagina)